Puchar Ameryki Północnej w skeletonie 2022/2023 – 23. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 11 listopada 2022 r. w kanadyjskim Whistler, a zakończy się 26 marca 2023 r. w amerykańskim Lake Placid. Łącznie zostanie rozegranych 16 konkursów: 8 dla mężczyzn i 8 dla kobiet.

Kalendarz Pucharu Ameryki Północnej

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Puchar Ameryki Północnej w skeletonie
2022 w skeletonie
2023 w skeletonie
2022 w Kanadzie
2022 w Stanach Zjednoczonych
2023 w Stanach Zjednoczonych